Никола́й Я́ковлевич Озерецко́вский (, село Озерецкое, Дмитровского уезда, Московской губернии — , Санкт-Петербург) — русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, член Петербургской Академии наук (1782) и Российской академии (1783).

Биография 
Родился в семье священника Якова Озерецковского. Брат первого по времени обер-священника армии и флота Павла Яковлевича Озерецковского и переводчика, священника Кузьмы Яковлевича Озерецковского. В семилетнем возрасте был определён в семинарию Троице-Сергиевой лавры, где обучался в течение десяти лет.

В 1768 году в числе лучших семинаристов отправлен в Академическую гимназию и 8 июня был включён в академическую экспедицию Петербургской академии наук по изучению производительных сил России. В этой экспедиции он был помощником академика Ивана Ивановича Лепёхина. Лепёхин нередко поручал Озерецковскому самостоятельные изыскания (им исследовался Кольский уезд Архангельской губернии). В экспедиции Озерецковский состоял по 15 декабря 1773 года.

В 1773 году Лепёхин посетил Белоруссию и Лифляндию, где собирал материалы о состоянии хозяйства, быте населения, природе. К его отчёту о поездке прилагался список 433 видов растений, собранных в окрестностях Витебска участником экспедиции Н. Я. Озерецковским.

В 1774 году был направлен Академией наук для продолжения образования в Лейденский университет, а затем в Университет Страсбурга, где получил степень доктора медицины. В 1776 году он отправил в академию свою работу «De muscis».

Вернувшись в Санкт-Петербург весной 1779 года, Озерецковский был назначен адъюнктом по естественной истории Академии наук и помощником академика И. А. Гюльденштедта. 22 апреля (2 мая) 1782 года посетил Пятигорье вместе со своим подопечным — внебрачным сыном Екатерины II Алексеем Григорьевичем Бобринским. В 1782 году по указу Екатерины II назначен академиком, а в 1792 году пожалован орденом Святого Владимира IV степени, став одним из первых российских учёных, отмеченных государственной наградой. 

Вместе с Д. И. Фонвизиным, Г. Р. Державиным и другими авторами принял участие в составлении первого толкового словаря русского языка.

Большое значение для науки имели путешествия и исследования Озерецковским Онежского (1785) и Ладожского (1812) озёр, озера Ильмень (1805), верховий Волги, озера Селигер (1814). С Озерецковского отсчитывается хронология археологического изучения Новгородской округи. В 1814 году Озерецковский установил место истока Волги.

Озерецковский собрал обширный естественнонаучный, этнографический и статистический материал. Опубликовал около ста научных трудов по ботанике, зоологии, географии, медицине, русскому языку и словесности. Являлся редактором периодических изданий — «Собрание сочинений, выбранных из месяцеслова», «Периодические сочинения об успехах народного просвещения» и других. Преподавал естественную историю в Академической гимназии, русский язык и словесность в Сухопутном шляхетском корпусе.

Последний директор единого Академического музея (Кунсткамеры), которым он руководил вплоть до своей кончины  года.

Похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

Награды 
 21 декабря 1801 года пожалован орденом Святой Анны II степени,
 16 марта 1826 года жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство.

Библиография 
Основные печатные труды:
 «Описание развалин Болгаров, древнего татарского города» (в «Записках…» И. И. Лепёхина, Часть I, 1768);
 «Сведения о Кольском уезде» (1771);
 «Описание путешествия по Белому морю» (1772);
 «Известие о достопамятных народах, в прежние времена живших на северной стороне Дуная и морей Азовского, Чёрного и Каспийского» («Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы», 1776—1780);
 «Обозрение Онежского озера» («Месяцеслов исторический и географический на 1791 год», 1791);
 «Начальные основания естественной истории» (1792);
 «Описание города Колы»  (1796);
 «Описание Колы и Астрахани из сочинений Н. Озерецковского» (1804);
 «Путешествие академика Н. Озерецковского по озёрам Ладожскому, Онежскому и вокруг Ильменя» (1792 и 1812);
 «Путешествие на озеро Селигер» (1817).

Семья 
 Сын — чиновник, военный, дипломат, промышленник, путешественник и писатель-документалист Яков Николаевич Озерецковский (1804—1864).

Примечания

Литература 
  — Т.12 (Обезьянинов — Очкин). — С. 181—184.
 Некрасова В. Л. Академик Н. Я. Озерецковский: К столетию со дня смерти //Краеведение. — 1927. — Т.IV, № 1. — С.71-74. 
 
 
 Кошечкин Б. И. Н. Я. Озерецковский // Озерецковский Н. Я. Путешествия по озёрам Ладожскому и Онежскому. — Петрозаводск, 1989. — С.5-32.
 Козлов С. А. Н. Я. Озерецковский // Озерецковский Н. Я. Путешествие по России, 1782—1783: Дневник. — СПб., 1996. — С.6-25.
 Академические экспедиции 
 Сухомлинов Н. И. Академик Н. Я. Озерецковский // История Российской Академии наук. 1875. Вып. 2

Ссылки 

 
 
 

Воспитанники Академической гимназии
Выпускники Лейденского университета
Действительные члены Петербургской академии наук
Члены Академии Российской
Географы Российской империи
Статистики Российской империи
Ботаники Российской империи
Путешественники Российской империи
Этнографы Российской империи
Энциклопедисты России
Члены академической экспедиции П. С. Палласа
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены
Директора Музея антропологии и этнографии
Члены Шведской королевской академии наук